Gugnazze, già Gugnaz (in sloveno Gonjače) è un paese della Slovenia, frazione del comune di Collio.

La località è situata nella parte orientale del Collio sloveno a 291,1 metri s.l.m. ed a 4,4 kilometri dal confine italiano.
L'insediamento (naselja) è anche costituito dagli agglomerati di: Bala [o Balla] (Bale) e Podbale.

Sotto il dominio asburgico Gugnazze fu frazione del comune di San Martino.

Geografia fisica
Rappresentato in parte nella carta IGM al 25.000: 26-III-SO.

Alture principali
Mejnik, 321 m

Corsi d'acqua
torrente Versa (Birša); torrente Imegna (Imenjščica)

Note

Insediamenti di Collio